Batogu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Batogu (Brăila), Dorf im Kreis Brăila
 Batogu (Buzău), Dorf im Kreis Buzău